Az olasz nagydíj volt a 2006-os MotoGP-világbajnokság hatodik futama. A versenyt Mugellóban rendezték június 2-án.

A királykategória versenyét Valentino Rossi nyerte, a negyedlitereseknél Jorge Lorenzo végzett az élen, míg a 125 köbcentiméteres kategóriában Mattia Pasini diadalmaskodott.

MotoGP

250 cm³

125 cm³

A világbajnokság élmezőnye a verseny után

Versenyzők

Konstruktőrök

Források

Olasz
MotoGp